Amy Heidemann, nota come Qveen Herby – cantautrice e rapper statunitense
 Britta Heidemann – schermitrice tedesca
 Günther Heidemann – pugile tedesco
 Hartmut Heidemann – ex calciatore tedesco
 Matthias Heidemann – calciatore tedesco